Иван Вознесенский:
 Вознесенский, Иван Иванович (1838—1910) — протоиерей, исследователь церковного пения православной традиции.
 Вознесенский, Иван Николаевич (1887—1946) — советский учёный в области гидромашиностроения и автоматического регулирования машин.
 Вознесенский, Иван Степанович (1812—1886) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 См. также 
 Попов-Вознесенский, Иван Иванович (в монашестве Януарий; 1823—1883) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Подольской епархии.